Гопко, Анна Николаевна (род. 1982) — украинская журналистка и гражданская активистка. Народный депутат Украины.
 Гопко, Евгений Артурович (род. 1991) — украинский и немецкий футболист.